Нокаут фаза ФИФА Светског првенства за жене 1999. била је друга и последња фаза такмичења, после групне фазе. Ова фаза је почела 30. јуна четвртфиналом, а завршила се 10. јула 1999. финалном утакмицом одржаном на Роуз боулу у Пасадени. Укупно осам тимова (два најбоља тима из сваке групе) напредовало је у нокаут фазу да би се такмичило на турниру у стилу једне елиминације.

Сва наведена времена су по локалном времену у САД.

Формат
У свим нокаут утакмицама осим утакмице за треће место, ако је утакмица била изједначена на крају 90 минута нормалног времена за игру, играли су се продужеци (два периода од по 15 минута). Ако је и након продужетака остало нерешено, меч је одлучен извођењем једанаестераца како би се одредио победник. Ако је утакмица за треће место имала изједначен резултат на крају 90 минута нормалног времена, продужеци се не би играли, а меч би одмах био одлучен извођењем једанаестераца.

Квалификовани тимови
Две најбоље пласиране екипе из сваке од четири групе су се квалификовале у нокаут фазу.

Преглед утакмица

Четвртфинале

Кина и Русија

Норвешка и Шведска

Сједињене Државе и Немачка

Бразил и Нигерија

Полуфинале

Сједињене Државе и Бразил

Норвешка и Кина

Утакмица за треће место

Финале

Референце

Спољашње везе 
ФИФА Светско првенство за жене у САД 1999

Светско првенство у фудбалу за жене 1999.